Numbers steht für:

 Numbers (Software) ein Tabellenkalkulationsprogramm von Apple
 Numbers – Die Logik des Verbrechens, eine Fernsehserie
 Numbers (A Pythagorean Theory Tale), ein Studioalbum des Sängers und Songwriters Cat Stevens 
 Numbers (Buchreihe), eine Buchreihe 

Numbers ist der Familienname folgender Personen

 Annie Hutton Numbers (1897–1988), schottische Mathematikerin und Chemikerin
 Ronald Numbers (* 1942), US-amerikanischer Historiker